Каре́лино — название нескольких географических объектов в России:

 Карелино — деревня в Новосёловском районе Красноярского края;
 Карелино — посёлок в Верхотурском районе Свердловской области;
 Карелино — станция Свердловской железной дороги в посёлке Карелино;
 Карелино — село в Балтасинском районе Татарстана;
 Карелино — деревня в Оленинском муниципальном округе Тверской области;
 Карелино — деревня Глебовского сельского поселения в Рыбинском районе Ярославской области;
 Карелино — деревня Арефинского сельского поселения в Рыбинском районе Ярославской области.

Примечания